

Surnom 
 Rowdy est le surnom de :
 Kyle Busch (né en 1985),  pilote automobile américain de NASCAR.
 Roddy Piper (1954-2015), catcheur canadien.
 Ronda Rousey (née en 1987), pratiquante de MMA et catcheuse américaine.

Mascotte 
 Rowdy est la mascotte des Dallas Cowboys.
 Rowdy est la mascotte des Roadrunners de l'Université du Texas à San Antonio

Musique 
 Rowdy Records, un label musical.

Prénom 
 Rowdy Gaines (Ambrose Gaines IV), né le  à Winter Haven en Floride, est un ancien nageur américain
 Rowdy Herrington est un réalisateur et scénariste né en 1951.